Рипольет ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 4,39 км². Население — 37151 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Барселоны